Vent'anni dopo (romanzo) – romanzo di Alexandre Dumas padre
 Venti anni dopo – film del 1938 con Stanlio e Ollio

Pagine correlate 
 After Twenty Years